Груинци (, ) — населённый пункт в общине Босилеград Пчиньского округа Сербии.

Население 
Согласно переписи населения 2002 года, в селе проживало 93 человека (90 болгар, 2 украинца и другие).

Религия 
Согласно церковно-административному делению Сербской православной церкви, село относится к Босилеградскому архиерейскому наместничеству Враньской епархии.

Примечания 

Населённые пункты Сербии